Arammichnus är ett släkte av skalbaggar. Arammichnus ingår i familjen vivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Arammichnus